Люк Ка́ннингем Уи́лсон (, род. , Даллас, Техас, США) — американский актёр.

Ранние годы 
Уилсон родился в Далласе, штат Техас, младшим из троих сыновей в семье фотографа Лоры Каннингем Уилсон (род. 1939) и рекламного менеджера Роберта Эндрю Уилсона (1941—2017). Его старшие братья, Оуэн и Эндрю, также являются актёрами. Уилсон учился в Оксидентал-колледже в Лос-Анджелесе, Техасском христианском университете в Форт-Уэрте и Южном методистском университете, но не окончил ни один из них, и в конечном итоге в 1993 году переехал в Лос-Анджелес, чтобы начать актёрскую карьеру.

Карьера 
Его дебют состоялся в короткометражной ленте 1994 года «Бутылочная ракета», которая через два года вышла в полнометражной версии. В 1999 году он сыграл в фильме «Бриллиантовый полицейский», где исполнил роль простодушного детектива Карлсона. Одной из наиболее известных работ Уилсона стала роль Эмметта Ричмонда в комедии 2001 года «Блондинка в законе», где его партнёром по фильму выступила Риз Уизерспун. Вслед за этим последовали роли в таких кинолентах, как «Семейка Тененбаум», «Старая закалка», «Алекс и Эмма». С 2002 по 2005 год он снимался в телесериале «Шоу 70−х». Более серьёзной его работой стала роль в триллере 2007 года «Вакансия на жертву».

Личная жизнь
С 1997 по 1999 состоял в отношениях с актрисой Дрю Бэрримор. С 2009 по 2015 год встречался с Мэг Симпсон.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Школы Святого Марка (Техас)
Выпускники Оксидентал-колледжа
Выпускники Техасского христианского университета